Jiaoxi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiaoxi (ort), Guizhou, 
 Jiaoxi (socken i Kina, Hunan), 
 Jiaoxi (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar